Vóronov puede referirse a:

 Nikolái Vóronov, militar soviético; 
 Yuri Nikoláyevich Vóronov (botánico), botánico ruso; 
 Yuri Nikoláyevich Vóronov (arqueólogo), arqueólogo ruso; o
 Yevgueni Vóronov, baloncentista ruso.